Makhanda – guerriero e profeta xhosa
Makhanda – città del Sudafrica